Beseda digitálno izvira iz latinske besede digitus - prst in ima več pomenov.

 Medicina: s prstom
 Tehnika : digitalni signal je po vrednosti in časovno diskreten. Nasprotni pojem je analogno.
 Ekonomija, v računovodstvu: digitalni odpis je oznaka za aritmetično-degresivni odpis.